Bradford City AFC (celým názvem: Bradford City Association Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Bradford v metropolitním hrabství West Yorkshire. Založen byl v roce 1903. Od sezóny 2013/14 působí v EFL League One (3. nejvyšší soutěž). V roce 2013 se klub probojoval do finále League Cupu, v soutěži vyřadil např. Arsenal a Aston Villu.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Valley Parade s kapacitou 25 136 diváků.

Získané trofeje 

 FA Cup ( 1× )
 1910/11
 Football League Third Division North Cup ( 1× )
 1939

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 Vítěz: 1910/11
 EFL Cup
 Finále: 2012/13
 EFL Trophy
 Semifinále (Sever): 2009/10, 2011/12, 2012/13

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1903–1908: Football League Second Division
 1908–1922: Football League First Division
 1922–1927: Football League Second Division
 1927–1929: Football League Third Division North
 1929–1937: Football League Second Division
 1937–1958: Football League Third Division North
 1958–1961: Football League Third Division
 1961–1969: Football League Fourth Division
 1969–1972: Football League Third Division
 1972–1977: Football League Fourth Division
 1977–1978: Football League Third Division
 1978–1982: Football League Fourth Division
 1982–1985: Football League Third Division
 1985–1990: Football League Second Division
 1990–1992: Football League Third Division
 1992–1996: Football League Second Division
 1996–1999: Football League First Division
 1999–2001: Premier League
 2001–2004: Football League First Division
 2004–2007: Football League One
 2007–2013: Football League Two
 2013–2016: Football League One
 2016– : English Football League One

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1903